Открытый чемпионат Китая 2010 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и WTA Premier Mandatory для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах в Пекине, Китай.

Соревнования прошли с 1 по 11 октября.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Светлана Кузнецова
 мужской парный разряд —  Боб Брайан /  Майк Брайан
 женский парный разряд —  Се Шувэй /  Пэн Шуай

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Новак Джокович обыграл  Давида Феррера со счётом 6-2, 6-4.
 Новак выигрывает второй турнир в году. Вновь это турнир категории ATP 500.
 Давид уступает третий из четырёх своих финалов в сезоне.

Женщины одиночки 

 Каролина Возняцки обыграла  Веру Звонарёву со счётом 6-3, 3-6, 6-3.
 Возняцки выигрывает свой шестой титул в сезоне и впервые побеждает на соревнованиях подобного уровня.
 Звонарёва проигрывает свой пятый финал за год.

Мужчины пары 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Мариуша Фирстенберга /  Марцина Матковского со счётом 6-1, 7-6(5).
 Братья выигрывают свой 10й титул в году.
 Поляки уступают свой второй финал в сезоне.

Женщины пары 

 Чжуан Цзяжун /  Ольга Говорцова обыграли  Жиселу Дулко /  Флавию Пеннетту со счётом 7-6(2), 1-6, [10-7].
 Чжуан выигрывает второй титул в году, а Говорцова — первый.
 Итало-аргентинский дуэт уступает второй финал в году. Оба турнира имели высшую категорию — Premier Mandatory.

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 Мировой Тур ATP 2010
 WTA Тур 2010
 Мировой Тур ATP 500
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Китай
Октябрь 2010 года
Открытый чемпионат Китая по теннису 2010